JUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jurien Bay (Australia)
 Jur – fiume del Sudan del Sud